— 79-й император Японии, правивший с 3 августа 1165 по 30 марта 1168 года. Имя — Нобухито.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Эйман (1165—1166)
 Нинъан (1166—1169)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

 30